Fabas puede referirse a: 

 Fabas, comuna francesa situada en Ariège.
 Fabas, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Fabas, comuna francesa situada en Tarn y Garona.
 Faba, tipo de semilla comestible.